Æon Flux (animatieserie), een tekenfilmserie die in de jaren 90 op MTV te zien was.
 Æon Flux (film), een speelfilm uit 2005, gebaseerd op de tekenfilm.